Le sigle T3M peut faire référence à : 
 Martin T3M, un bombardier-torpilleur de l'US Navy dans l'entre-deux-guerres. 
 T3M, une société française de transport combiné rail-route, fondée en 2000
 T3M, une variante du T3, un modèle de tramway du constructeur tchécoslovaque ČKD

Notes et références